Moese bezeichnet
 die ehemals selbständige Gemeinde Moese (Rietberg), heute Teil von Rietberg im Kreis Gütersloh

Moese ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Moese (* 1980), deutscher Radiomoderator
 Maria Moese (* 1945), DDR-Fernsehansagerin 
 Willy Moese (1927–2007), deutscher Karikaturist

Siehe auch:
 Möse
 Moes